

Балагачево — присілок, Первомайський район, Томська область
 Балагачево — селище, Первомайський район, Томська область